Enciclopedia Libre Universal en Español («свободная универсальная энциклопедия на испанском языке», сокращённо EL) — испаноязычная универсальная некоммерческая вики-энциклопедия, публикуемая в интернете под GNU Free Documentation License. Использует программное обеспечение MediaWiki.

История 
Энциклопедия Libre была создана редакторами испанского раздела Википедии, которые решили начать самостоятельный проект. Под руководством Эдгара Эниэди (Edgar Enyedy), они покинули Википедию и 26 февраля 2002 года создали веб-сайт со статьями на испанском языке под свободной лицензией на сервере, безвозмездно предоставленном Университетом Севильи.

Причины раскола были размещены на одной страниц Enciclopedia Libre. Основные вопросы, вызвавшие неприятие — цензура и возможность появления рекламы в Википедии.

Основным мотивом для разделения проекта заключается в нашем неприятии цензуры и существующей редакционной политики, в том числе и рекламы.

Критические голоса подвергались цензуре, а также мнения редакторов с административными полномочиями постоянно использовали личные оценки.

Коммерческое предприятие Bomis, Inc, владелец доменного имени wikipedia.com, объявило о возможности размещения рекламы на страницах Википедии. Эта идея представляется нам неудачной, поскольку она предполагает коммерциализацию самоотверженного труда добровольцев, прибыль от которых пойдёт Bomis, Inc. Мы потребовали у Bomis, Inc объяснений, а также обещания не включать рекламу в испанской википедии.

Они не дали объяснений и не сделали каких-либо обещаний и, кроме того, они вели себя высокомерно, что не соответствуют тому, что, по нашему мнению, должно быть уважение между народами и культурами, учитывая, что это было основано на мнимом превосходстве.

В свете этой позиции, мы предпочли отказаться от этого проекта и начать новый «с нуля», исходя из следующих соображений:

 Эта энциклопедия хранится под GNU, перевод которых можно найти в https://web.archive.org/web/20080905151159/http://www.es.gnu.org/licencias/fdles.html 
 Эта энциклопедия не приемлет какой-либо рекламы.
 Эта энциклопедия не будет управляться редакторами
 Этой энциклопедией не будут руководить редакторы, которые осуществят цензуру и введут редакторскую политику
 Культура не должна быть предметом коммерциализации.
 Каждый человек имеет право на свободный доступ к культуре.
 Рождение человека в том или ином обществе зависит не от индивидуальных заслуг, но только от случая.
 Место и время рождения случайны и не могут служить основанием для какой-либо дискриминации.
 Ни одна культура не превосходит другую.

В октябре 2002 года усилия ряда участников во главе с Даниэлем Маером (зарегистрированный под именем Maveric149) попытались объединить проекты, но участники Enciclopedia Libre проголосовали против воссоединения прежде, чем Wikipedia сделала предложение о воссоединении.

Пользователи Enciclopedia Libre, однако, оставили открытой возможность для будущего слияния и выразили заинтересованность в поддержании связи. Этот эпизод также вызвал немало споров о роли Википедии не на английском языке привел к нескольким изменениям и планируемые изменения разыскивается без говорящих на английском языке сообществ Википедии.

Проводились Некоторые переговоры о слиянии. К тому времени произошли изменения, которые могут способствовать слиянию: Создание некоммерческой организации Википедии, известной как Фонд Викимедиа; Многоязычный портал; Установка программного обеспечения MediaWiki на Энциклопедия Libre.

Хотя Энциклопедия Libre первоначально росла значительно быстрее, чем испанский раздел Википедии, Испанская Википедия обогнала Энциклопедию Libre в 2004 году. С тех пор, испанская Википедия росла гораздо более быстрыми темпами в то время как в Энциклопедии Libre рост был незначительным (см. ниже).

В 2011 году Эниэди сказал, что единственной причиной провала Enciclopedia Libre как долгосрочного проекта стало то, что он «не был предназначен для длительного существования. Он был лишь формой давления. Некоторые из целей были достигнуты, не все из них, но оно того стоило».

Статистика

См. также 
 Испанская Википедия
 EcuRed

Примечания 

Проекты на движке MediaWiki
Сайты по алфавиту
Сайты, появившиеся в 2002 году
Сайты на испанском языке
Сайты Испании
Онлайновые энциклопедии
Севильский университет